Reede steht für: 

 Reede, Ankerplatz vor einem Hafen
 Reede (Borkum), Stadtteil von Borkum, Landkreis Leer, Niedersachsen

Reede ist der Familienname folgender Personen:

 Godart van Reede (1588–1648), niederländischer Staatsmann
 Jan van Reede (1878–1956), niederländischer Dressurreiter 
 Willem Frederik van Reede (1770–1838), niederländischer Offizier und Politiker
 Godert de Ginkell, 1. Earl of Athlone, Baron van Reede (1644–1703),  niederländischer General in englischen Diensten

Siehe auch:
 Reederei
 Rede
 Rhede